PI, Pi, π su Π poate fi:

 Pi (literă), una din literele alfabetului grecesc;
 Pi, constantă matematică, număr transcedendal;
 Piauí, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR;
 Pisa, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT.

Legături externe 
 
  „PI” la acronymfinder.com

Acronime de două litere